Turchia
Seyhan, città 
Seyhan, fiume 
 Distretto di Seyhan, distretto della provincia di Adana